Арсіноя () — грецьке жіноче ім'я, антропонім, топонім.

Персоналії 
 Арсіноя — у давньогрецькій міфології годувальниця Ореста.
 Арсіноя I — цариця Єгипту у 289–279 роках до н. е.
 Арсіноя II — цариця та співволодарка Македонії й Фракії у 288–280 роках до н. е., Єгипту у 279–268 роках до н. е.
 Арсіноя III — цариця та співволодарка Єгипту у 220–204 роках до н. е.
 Арсіноя IV — цариця та співволодарка Єгипту у 48-47 роках до н. е.

Топоніми 
 Арсіноя перейменоване місто Тевхіра (засн.  VI - V ст. до н. е., сучас. Тукра, (Киренаїка)
 Арсіноя  — тобто місто Арсіноя, яке стародавні греки називали Крокодополісом, було розташоване на півночі Єгипту
 Арсіноя () - місто на Кіпрі.

Інше 
 Арсіноя— вимерлий рід приматів.
 404 Арсіноя — астероїд головного поясу, відкритий 20 червня 1895 року Огюстом Шарлуа у Ніцці

Багатозначні терміни